Giovanni Antonio Amato ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Antonio Amato il Vecchio (um 1475–um 1555), italienischer Maler
 Giovanni Antonio Amato il Giovane (um 1535–1598), italienischer Maler